En la mitologia egípcia, Thot és el déu de la saviesa, representat com un ibis o un babuí. Segons la mitologia és l'inventor del calendari de 365 dies, de l'escriptura jeroglífica i del llenguatge. Encarnació de la intel·ligència i de la paraula, coneix les fórmules màgiques a les quals no s'hi poden resistir els déus. Era el patró dels escribes. Era fill o bé de Ra o de Seth. Era un company d'Astennu qui a voltes era el mateix Thoth. La seva esposa (o filla, segons versions) era Seshat.

Thot era la deïtat encarregada dels llibres sagrats en la casa de la vida. Aquests llibres contenien els coneixement científics dels egipcis. Entre ells es deia que hi havia el Llibre de Thot, quaranta dos rotlles de papir que, suposadament, havien estat dictats pel mateix Thot i cobrien un ampli rang de temes com astronomia, himnes a Thot, tractats de filosofia i medicina barrejats amb detalls de tradicions religioses i pràctiques cerimonials, entre d'altres. Es coneix de l'existència d'aquest conjunt de papirs per les referències a molts altres papirs però mai s'ha trobat i es creu que es va cremar en el incendi de la biblioteca d'Alexandria.

Era conegut com un mediador raonable. Donà suport a Horus enfront de Seth i va fer de mitjancer entre Tefnut i Ra. En la Duat, l'inframón, ajudava Osiris a jutjar les ànimes en la mort. També convencé Hathor (en altres versions: Tefnut) de retornar a Egipte, d'on havia fugit, després de posar-se d'acord amb Ra (en altres versions: Shu)

Sovint és identificat amb el déu grec Hermes.

Durant l'últim període de la història d'Egipte el culte a Thoth va anar guanyant relleu i milers d'ibis foren momificats i enterrats en el seu honor.

Se'l representava amb un cap d'Ibis (amb un bec que sembla la lluna creixent).

Noms alternatius: Thoth, Djeheuty, Tehuti, Tahuti, Zehuti

El naixement de l'any de 365 dies 
Originàriament l'any tenia només 360 dies però això va canviar quan Atum va descobrir una passió il·lícita entre els seus dos nets, Nut (Cel) i Geb (Terra) la unió dels quals va privar el món de la seva atmosfera.

Nut i Geb estaven entrellaçats tan a prop que al món no quedava lloc entre ells per res més. Això va fer enfadar molt Atum qui va ordenar al pare d'ells, Shu, déu de l'aire, que els separés. Shu ho va fer posant-se dret sobre Geb i aixecant a Nut per sobre del seu cap de tal manera que mai es toquessin però Nut ja estava embarassada.

Encara més enfadat Atum va posar una maledicció sobre Nut: podia donar a llum però no podia fer-ho en els 360 dies que durava l'any. Thoth, déu de la saviesa, qui estimava molt a Nut, va decidir ajudar-la reptant als altres déus a un joc d'apostes en que l'aposta era temps. Així Toth va guanyar 5 dies i els va afegir a l'any existent, donant temps per que Nut donés a llum als seus cinc fills Osiris, Horus, Seth, Isis i Neftis.

Referències

Vegeu també 
 Judici d'Osiris

Déus de la mitologia egípcia
Creadors de sistemes d'escriptura